

Geografia
 Casares – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone
 Adolfo Bioy Casares – scrittore, giornalista, saggista e poeta argentino
 Ana Casares – attrice polacca naturalizzata argentina
 Fernando Casares – schermidore spagnolo
 José Casares Gil – chimico spagnolo
 María Casarès – attrice spagnola naturalizzata francese
 Santiago Casares Quiroga – politico spagnolo
 Wences Casares – imprenditore argentino